Тиньков — русская фамилия.

Известные носители:
 Тиньков, Валерий Анатольевич (1957—1995) — майор милиции, Герой России (1995).
 Тиньков, Игорь Владимирович (род. 1968) — российский государственный деятель.
 Тиньков, Николай Сергеевич (1914—1957) — Герой Советского Союза.
 Тиньков, Олег Юрьевич (род. 1967) — российский предприниматель, основатель «Тинькофф банка», миллиардер.
 Тиньков, Сергей Николаевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 6947; 4 декабря 1843.
 Тиньков, Фёдор Николаевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 6923; 4 декабря 1843.

См. также 
 Тиньковы — дворянские роды
 Тиньков переулок
 Тиньковские Дворы
 Тиньково
 Тинькофф